YG steht für:
 YG (Rapper)
 YG Entertainment
 YG – Was kommt nach Big Bang?, Webserie von Netflix und YG Entertainment
 Young Guns (Band)
 Joghurt, internationaler Food-Code für engl. Yogurt
 Australien (ICAO-Code)
 South Airlines (IATA-Code), Fluggesellschaft

YG als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Leeds
 Slowakei: Anhänger (zweite Buchstabengruppe)

Yg steht für:
 Yg, Ort in Ljusdal (Gemeinde), Schweden
 Yottagramm, SI-Einheit für 1024 Gramm, siehe Liste von Größenordnungen der Masse

yg steht für:
 Yoktogramm, SI-Einheit für 10−24 Gramm, siehe Liste von Größenordnungen der Masse

YG